Штефан Шрёдер (; род. 17 июля 1981, Шверин) — немецкий гандболист.

Карьера 
Клубная
Начинал свою профессиональную карьеру  Штефан Шрёдер в Фленсбург-Хандевитт. В 2003/04 Штефан Шрёдер помог Фленсбург-Ханедвитт стать чемпионом Германии. В 2004 году Штефан Шрёдер перешёл в Дюссельдорф. В 2005 году перешёл в Гамбург, с которым выиграл в 2011 году чемпионат Германии, а в 2013 году выиграл лигу Чемпионов ЕГФ. После отзыва лицензии у Гамбурга, Штефан Шрёдер остался в Гамбурге, где будет играть в третьей лиге (Север).

В сборной
Штефан Шрёдер выступал за сборную Германии. Штефан Шрёдер провёл в сборной 48 матча и забил 99 голов.

Титулы
 Чемпион Германии: 2004, 2011
 Победитель лиги Чемпионов ЕГФ: 2013
 Обладатель кубка Германии: 2006, 2010
 Обладатель суперкубка Германии: 2006, 2009, 2010
 Победитель кубка обладателей кубков ЕГФ: 2007

Статистика

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2014-15/player/511361/Stefan+Schr%26%23246%3bder
 http://www.handball-world.com/o.red.c/news-1-1-1-78506.html

Родившиеся в округе Шверин
Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы мира по гандболу